Gerhard Filzmoser ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Filzmoser (Fußballspieler, 1950) (* 1950), österreichischer Fußballspieler 
 Gerhard Filzmoser (Fußballspieler, 1972) (* 1972), österreichischer Fußballspieler